Le point suscrit peut être un signe diacritique de différents systèmes d’écritures :
 Point suscrit, diacritique de l’alphabet latin ;
 Point suscrit, diacritique de l’alphabet cyrillique (utilisé en nénètse de la toundra) ;
 Point suscrit, diacritique de l’alphabet grec (anciennement utilisé en (albanais) ;
 Point suscrit, diacritique de l’alphabet arabe ;
 Point suscrit ou bindu (), diacritique de la devanagari.